Vinchina kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Vinchina (kommunhuvudort i Argentina), La Rioja, 
 Departamento de Vinchina, kommun, La Rioja, 

Robotskapade Argentinaförgreningar